Dies ist eine Liste der Städte und Orte auf Dominica.

Die mit Abstand größte Agglomeration auf Dominica ist Roseau mit einer Einwohnerzahl von 20.920 (Volkszählung 2011). Damit konzentrieren sich fast 30 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte und Orte über 100 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Mai 1991, 12. Mai 2001 und 14. Mai 2011, sowie der Parish (Verwaltungsbezirk), zu dem die Stadt beziehungsweise der Ort gehört, aufgeführt.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Orte Dominicas

 
Dominica